Толпа́ (скопище, сборище, сходбище, толкотня) — большое скопление, множество сошедшихся вместе людей, а также самая случайная связь людей, объединенных в данном пространстве чисто временным, преходящим интересом.

Толпа хаотична, хотя и не лишена некоторой организации. Организующим фактором может быть общий объект внимания, традиция, событие. Члены толпы часто находятся в сходном эмоциональном состоянии. Толпа описывается целым рядом параметров и характеристик, такими как количество собравшихся людей, направление и скорость движения, психологическое состояние и другие. Толпа является предметом исследования социальной психологии, которая в частности вводит классификации толпы по ряду признаков. В некоторых случаях толпа может представлять опасность для окружающих (например, погромщики) и для себя (в случае паники). Толпы играют значительную роль в истории.

В. Г. Белинский писал: «Толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету».

Классификация толпы 
В социальной психологии существует несколько классификаций толпы.

По степени организации:
 Стихи́йная толпа — возникающая спонтанно, не организованная кем-либо. К этому виду относятся такие толпы как толпа людей в метро или в фойе кинотеатра. Хотя они собрались по определённому случаю, у толпы как таковой нет зачинщиков.
 Ведо́мая толпа — организованная лидерами, подстрекателями. Интересным видом ведомой толпы является флешмоб — толпа людей, внезапно собирающаяся в одном месте и так же внезапно исчезающая; обычно организуются через Интернет.
 Организо́ванная толпа — имеющая ярко выраженную организацию, упорядоченность. Понятие введено Гюставом Лебоном, который считал такие формирования, как рота солдат и даже заседание парламента, разновидностью толпы. Лебон также употреблял термин одухотворённая толпа, подчёркивая, что у толпы возникает своя собственная душа. Многие исследователи не соглашаются с таким расширенным толкованием и полагают, что толпой можно называть лишь неорганизованную массу народа. 

По характеру поведения людей:
 Окказиональная толпа — сборище любопытствующих (зевак), например, толпа, собравшаяся по случаю автомобильной аварии.
 Конвенциональная толпа — толпа, собравшаяся по заранее известному поводу (фестиваль, карнавал и т. д.)
 Экспрессивная толпа — толпа, выражающая общие эмоции (протест, ликование и т. д.).
 Экстатическая толпа — толпа, объятая экстазом.
 Действующая толпа — толпа, совершающая физические действия.
 Агрессивная толпа — людская масса, совершающая деструктивные действия.
 Паническая толпа — толпа, спасающаяся от кого-то (чего-то).
 Стяжательская толпа — толпа, борющаяся за ценности.
 Повстанческая толпа — толпа, противодействующая властям.

Динамика толпы 
Если толпа или её части каким-либо образом перемещаются, то можно привести следующее деление:
 Разреженная толпа — каждый составляющий её индивид может относительно свободно перемещаться в любом выбранном направлении.
 Окаменевающая толпа — движение индивида возможно лишь в общем со всей толпой направлении, попытки же отклониться от него встречают всё возрастающее сопротивление.
 Монолитная толпа  — всякое индивидуальное независимое движение невозможно, давление в толпе превышает возможности человеческого организма, каждый озабочен лишь собственным выживанием, давка.
Примером периодически образующихся толп может служить пассажиропоток Московского метрополитена в часы «пик» 7-8 и 18-19. Самой перегруженной станцией метро в Москве считается «Выхино». Крупные толпы образуются на всех пересадочных станциях на подходе к эскалаторам.

Изучение толпы

Историей 
Исследуется такие явления как бунты, восстания, революции, переселение народов, войны и другие явления связанные с участием большого количества людей.

Социологией 
Основной задачей является прогнозирование поведения толпы. При этом не учитываются различия между отдельными членами толпы, рассматриваются явления как среднестатистические.

Психологией 
Целью является объяснение механизмов, которые приводят человека в состояние, когда человек подвержен влиянию толпы.

Психическое состояние индивида в толпе характеризуется резким усилением влияния следующих факторов:
 Повышение эмоциональности восприятия всего, что он видит и слышит.
 Повышение внушаемости и уменьшение степени критического отношения к самому себе и способности рациональной обработки воспринимаемой информации.
 Подавление чувства ответственности за собственное поведение.
 Появление чувства силы и сознания анонимности.

Психология толпы издавна занимала умы мыслителей. Гюстав Лебон в «Психологии народов и масс» характеризовал душу толпы таким образом:

Массовая истерия 
Массовая истерия — явление в психологии толпы, когда согласно русскому психологу, академику В. М. Бехтереву, толпа ведет себя глупее, чем индивидуал, и перестает быть совокупностью разумных существ.

См. также 
 Давка
 Стадо
 Сдерживание толпы
 Психология толпы

Примечания

Литература 
 
 Тард Г. Законы подражания. , 1892 
 
 Корявцев П. М. Введение в вопросы охлодинамики. : 2004—2006.
 Ковельман А. Б. Рождение толпы: от Ветхого к Новому Завету // Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. , 1994, с. 123—137

Ссылки 
 Г. Лебон. Психология народов и масс (1895).
 Психология толпы.
 Владимир Баранов — Проверка на дорогах.
 Ученые научились предсказывать поведение толпы. 

Социология
Социальная психология
Человеческое поведение
Психология толпы